Egg Harbor steht für Orte in den USA:

New Jersey:
 Egg Harbor City
 Egg Harbor Township
 Great Egg Harbor River
 Mullica River, ehemals Little Egg Harbor River
 Little Egg Harbor Township

Wisconsin:
 Egg Harbor (Wisconsin), im Dodge County
 Egg Harbor (Town), Town(ship) im Dodge County, Wisconsin

Siehe auch:
 Great Egg Harbor Bay